Пётр Ива́нович Беке́тов (около 1600 — не ранее 1661) — русский землепроходец, основатель сибирских городов — Нерчинска, Олёкминска, Читы, Якутска.

Начало службы 
Поступил на государеву службу в 1624 году в стрелецкий полк. В 1627 году по его челобитной был направлен в Сибирь в Енисейский острог.

В 1628 году отправлен во главе отряда из 90 человек в поход с целью усмирения нижнеангарских тунгусов, напавших в 1627 году на отряд Максима Перфильева. Имел указание воздействовать на туземцев не военными методами, а уговорами и «ласкою». Бекетов успешно справился с заданием. В низовьях Ангары поставил Рыбинский острожек и вернулся в Енисейск с ясаком и аманатами.

Присоединение Якутии 
В 1631 году Бекетов снова послан из Енисейска в далёкий поход. На сей раз во главе 30 казаков предстояло пройти до великой реки Лены и закрепиться на её берегах. Историк Сибири XVIII века Иоганн Фишер расценивал эту «командировку» как признание заслуг и способностей человека, достаточно много сделавшего для государства. Весной 1632 года отряд Бекетова уже был на Лене. Недалеко от впадения в неё реки Алдан бекетовские казаки срубили острог, названный позже Якутском. Будучи приказчиком в Якутском остроге, он отправлял экспедиции на Вилюй и Алдан, основал в 1632 году Жиганск, в 1636 году — Олёкминск.

Продвижение по службе 
После того как на смену ему прибыл Иван Галкин, Бекетов вернулся в Енисейск, откуда в 1640 году повёз в Москву ясак на 11 тысяч рублей. В Москве получил чин стрелецкого и казачьего головы. В 1641 году пожалован головством в Енисейском остроге среди казаков.

Забайкальский поход 

В 1652 году из Енисейска Бекетов, «коего искусство и прилежание были уже известны», выступил в поход к забайкальским бурятам. Близ устья Селенги заложил острог Усть-Прорва. После этого его отряд двинулся вверх по Селенге, и далее поднялся по Хилку до озера Иргень, где в 1653 году был основан Иргенский острог. Глубокой осенью, перевалив через Яблоновый хребет, отряд из 53 человек спустился в долину реки Ингоды. Путь от Иргеня до Ингоды, пройденный Бекетовым, в дальнейшем стал частью Сибирского тракта. Поскольку от мороза Ингода встала, то в районе нынешней Читы было заложено Ингодинское зимовье.

В ноябре 1654 года 10 казаков отряда Бекетова во главе с Андреем Селезнёвым достигли устья реки Нерчи, где заложили Нелюдский острог (ныне Нерчинск). Была составлена «роспись» и

чертёж Иргеню-озеру и иным озёрам на Килке-реке (река Хилок), которая пала из Иргень-озера, и Селенге-реке, и иным рекам, которые пали в Витим-реку из Иргеня-озера и из иных озёр.

В Шилкинском остроге Бекетов «со товарищи» пережили тяжёлую зиму, не только страдая от голода, но и сдерживая осаду взбунтовавшихся бурят. К весне 1655 года, наладив отношения с бурятами, отряд был вынужден оставить острог и, чтобы не погибнуть от голода, уйти на Амур.

Последние годы жизни 
В 1660 году Бекетов из Енисейска отбыл на службу в Тобольск, где в 1661 году встретился с протопопом Аввакумом (с которым у Бекетова случился конфликт) и с Юрием Крижаничем.

Примечания

Литература 
 Челобитная сына боярского П. Бекетова о поверстании его в стрелецкие сотники на место П. Фирсова. 12 января 1627 // Сборник документов по истории Бурятии. XVII век. Улан-Удэ, 1960;
 Челобитные в Сибирский приказ енисейского сына боярского Петра Бекетова пожаловать его «головством» в Енисейском остроге за его службы по прииску новых землиц и приводу в подданство тунгусских и братцких князцов и выписка из Сибирского приказ. 1651—1652 гг. // ЦГАДА, ф. 214 — Сибирский приказ, столб. 402, ч. I, лл. 95—96, подлинник;
 Отписка П. Бекетова июля 1653 года // Сборник документов по истории Бурятии. XVII век. Улан-Удэ, 1960;
 Русско-китайские отношения в XVII веке. Москва, 1969;
 Отписка енисейскому воеводе Афанасию Пашкову сына боярского Петра Бекетова о плавании его по рекам Тунгуске, Селенге и Байкалу озеру. Январь 1654 года // Сборник документов по истории Бурятии. XVII век. Улан-Удэ, 1960;
 Изгачев В. Г. Русский землепроходец Петр Иванович Бекетов // Ученые записки. Чита, 1959;

Ссылки 

 Пётр Бекетов. Основатель городов Сибирских
 Основание Нелюдского острога (Нерчинск) с картой
 Землепроходец Петр Иванович Бекетов

Путешественники России
Персоналии:Тобольск
Пётр Иванович
История Якутии
Основатели городов
Землепроходцы России